North Beach kan syfta på följande platser:
 North Beach, Antarktis, strand i Antarktis
 North Beach, Western Australia, ort i Australien